Memor steht für:

 Memor († um 262), römisch-maurischer Rebell
 Memor, Teil des Zugbeeinflussungssystems Crocodile (Zugbeeinflussung)
 Memor II+, ein erweitertes Zugbeeinflussungssystem, siehe Crocodile (Zugbeeinflussung) #Memor II+
 Lucius Octavius Memor (1. Jahrhundert n. Chr.), römischer Politiker